Parik Sabungan (Dolok Pardamean), een plaats in Indonesië
Parik Sabungan (Siborong-Borong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing